Matt Murley, född 17 december 1979 i Troy, New York, är en amerikansk professionell ishockeyspelare. Efter nästan två hela säsonger i Timrå, där han vann den interna skytteligan andra året, var han kontraktlös hösten 2012. I januari 2013 skrev han ett nytt kontrakt med Timrå för resten av säsongen.

Efter tre säsonger i Timrå skrev Murley den 9 juli 2013 på för KHL-klubben Medveščak Zagreb. 
Han har tidigare spelat för bland andra Linköpings HC och NHL-lagen Pittsburgh Penguins och Phoenix Coyotes. Murley valdes av Pittsburgh Penguins i andra rundan i 1999 års NHL-draft som 51:e spelare totalt.

Statistik
RPI = Rensselaer Polytechnic Institute

Referenser

Externa länkar

Alumner från Rensselaer Polytechnic Institute
Amerikanska idrottare under 1900-talet
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Amerikanska ishockeyspelare
Födda 1979
Idrottare från New York
Ishockeyspelare i RPI Engineers
Levande personer
Män
Personer från Troy, New York
Spelare i Albany River Rats
Spelare i HC Lugano
Spelare i HC Slovan Bratislava
Spelare i HK Amur Chabarovsk
Spelare i Linköping HC
Spelare i Medveščak Zagreb
Spelare i Phoenix Coyotes
Spelare i Pittsburgh Penguins
Spelare i Rapperswil-Jona Lakers
Spelare i San Antonio Rampage
Spelare i Thomas Sabo Ice Tigers
Spelare i Timrå IK
Spelare i Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Spelare valda i NHL Entry Draft 1999
Spelare valda av Pittsburgh Penguins i NHL Entry Draft